Яков Лазаревич (Янкель Лейзерович) Юделевский (псевдонимы Ю. Делевский, Галин, Волин, А. И. Комов, А. Липин, Jacques Delevsky; 27 февраля или 27 апреля 1868, Пружаны, Гродненская губерния — 3 января 1957, Нью-Йорк) — французский философ и историк, участник революционного движения в России, видный эсер, литератор, общественный деятель.

Биография

Юность 
Точная дата рождения, как и точная дата смерти Юделевского неизвестна, и вообще, сведения о его детстве скупы. Известно, что родился он в еврейской семье. Отец его являлся частным поверенным.

Начальное образование начал получать в Пружанском хедере, после чего его перевели в русскую прогимназию в Брест-Литовске.

Был снова переведён в 1-ю Виленскую гимназию, где и продолжил обучение с 5-го. Более никуда не переводился и окончил, с золотой медалью, эту гимназию в 1886 году.

Рано начал печататься в различных изданиях. Ещё учась в гимназии, в 6-м классе, его статьи публиковали в виленские и петербургские газеты. Имел способности не только к журналистской и литературной деятельности. Имея хорошие знания по физике и математике, поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. При этом, сумел одновременно с физикой и математикой, постигать и другие естественные науки, а также право и философию.

Как человек активный и любознательный, не смог удержаться от революционных настроений и не принять участия в подготовке революций. Так, он был тесно связан с террористическим кружком Неонилы Истоминой, входил в организацию «Народная воля». Занимался активным распространением революционной литературы «Народной воли». Был доверенным лицом этой организации, представлял её в деловой поездке в Париже. Будучи по делам в Париже, познакомился с Плехановым и Аксельродом.

Несмотря на свою активную жизненную позицию и участие в революционном движении, смог успешно окончить юридический факультет Петербургского университета. Причём, окончил его с золотой медалью, и с серебряной — математический факультет.

Заключение и ссылки 
Революционная деятельность не заставила ждать первых арестов и заключений. По делу Фойницкого, за участие в народовольческой группе, был взят под стражу в 1890 году. Приговорён был к одиночному двухгодичному заключению. Отбывал его в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

В 1892 году получил новый срок. Приговорён, в т. н. административном порядке, к одному году тюремного заключения в Петербургской тюрьме «Кресты». После окончания срока, без суда, по «высочайшему повелению» был отправлен в ссылку на пять лет, в Якутскую губернию под осуществлявшийся тогда гласный надзор полиции. Длительное время шёл по этапу — 15 месяцев. В ссылке жил в Вилюйске. Имея хорошее образование, работал преподавателем обучая детей. Писал для местной, вилюйской прессы.
После некоторого истечения срока пребывания в ссылке, был переведён в Якутск. После отбытия ссылки в Якутске, получил новую ссылку, добавочную, на этот раз в Гродно. По отбытии ссылки в Гродно, эмигрировал в Париж.

В эмиграции 
Принимал участие в различных оппозиционных группах партии эсеров. Выступил одним из главных организаторов «Группы молодых народовольцев», которая с 1902 года стала именоваться «Группой народовольцев».

В Париже не только участвовал в деятельности политических организаций. В Сорбонне сумел окончить математический факультет, А также парижский Горный институт, что и позволило ему, начиная с 1904 года, работать горным инженером в Европе, Африке и Аргентине. Занимал должность директора крупного рудника.

В 1907 году занялся поиском нефтяных месторождений, много работал по всему миру как специалисты по поиску и разработке нефтяных месторождений, а также, как геолог.

Не прекращал писать и публиковаться в литературных и научных изданиях. Его работы публиковали: «Русское богатство», «Русская мысль», «Северные записки» и ряд других научных изданий.

На политическом поприще, возглавлял группу эсеров «Инициативное меньшинство». Участвовал в разоблачении Е. Ф. Азефа, вместе с В. К. Агафоновым. Принимал, как публицист, участие в издании газеты «Революционная мысль» в 1908—1909 годах. Издание занимало крайне реакционную позицию и призывало к увеличению числа терактов против властей Российской Империи.

После начала Первой мировой войны занял крайне интернационалистскую позицию, и с этой точки зрения писал в различных изданиях.
Не пожелал возвращаться в Россию после революции 1917 года, и остался во Франции.

После прихода к власти в России большевиков, в 1917 году, встал на антибольшевистские позиции, и резко выступал против большевистской пропаганды среди русских солдат находящихся во Франции. Проживая в Париже, в 1920 году, принимал участие в заседаниях Союза возрождения России. С 1920 года становится членом «Общества русских литераторов и журналистов» в Париже.

Много печатался с 1920-го года. Постоянно выходили публикации в газетах: «Последние новости» П. Н. Милюкова, в еженедельнике «Еврейская трибуна». Не переставал сотрудничать с ещё целым рядом изданий: «Новое русское слово», журнал «Le Mois», «Иллюстрированная Россия». Являлся почётным членом «Французского астрономического общества», вице-председателем «Общества философии и наук». Руководил геолого-разведочными экспедициями во Франции, Тунисе, Алжире, Испании и других странах (1924—1935). Опубликовал учебник испанского языка.

В 1923 году стал членом «Республиканско-демократического клуба» и «Лиги борьбы с антисемитизмом». В 1925 году входит в состав ревизионной комиссии «Русского академического союза» (выступал в нём с докладами ещё с 1921 года). В 1926 году входит в состав комиссии для усиления научной деятельности при том же союзе. В 1927 году становится членом правления парижской «Тургеневской библиотеки» (остаётся членом правления до 1937 года).

В 1932 году выступает с докладами в обществе еврейских инженеров и архитекторов. Являлся лектором «Русского народного университета». В 1933 году — член кружка (позднее преобразованного в Объединение) русско-еврейской интеллигенции. Многократно выступал с лекциями на собраниях Объединения.

Под псевдонимом Jacques Delevsky опубликовал множество монографий на французском языке и труды по философии математики, научного познания и истории в различных французских философских журналах; сотрудничал в журнале «Le Mois».

С начала Второй мировой войны уехал в США. В 1946—1953 годах жил в Нью-Йорке и являлся членом литературного фонда в Нью-Йорке. В США продолжил публиковать работы по истории и философии науки на английском языке и идише, сотрудничал в местной русской прессе.

Скончался 3 января 1957 года в Нью-Йорке, похоронен на кладбище еврейского социалистического объединения «Арбетер Ринг» в Нью-Джерси.

Семья 
Был женат на революционерке Марии Семёновне (Марье Шмуйловне) Шеффер (в замужестве Юделевской, умерла 13 ноября 1936 года в Париже). В 1896—1897 годах, будучи в ссылке, работала акушеркой в вилюйской больнице. От этого брака у Юделевского был сын.

В масонстве 
4 марта 1925 года по рекомендации Н. Авксентьева, Н. Пораделова и М. Маргулиеса, после опроса, проведенного М. Алдановым посвящён в ложу «Северная звезда» Великого востока Франции. Возвышен в степень подмастерья 1 июня 1927 года, возведён в степень мастера-масона — 1 мая 1930 года. Был дополнительным юридическим делегатом ложи с в 1930—1931 годы. Отсутствовал в 1936—1937 годах. Член ложи по 1952 год.

Также, в 1938 году был членом масонской ложи «Северные братья», работавшей в Париже независимо от существовавших масонских послушаний по Древнему и принятому шотландскому уставу.

Личность Юделевского 
По утверждению публициста Бориса Башилова, в одной из своих статей 1953 года, опубликованной в газете «Новое русское слово», Юделевский пытался обелить К. Маркса, для того чтобы доказать, что марксизм не несёт ответственности за большевизм.

Сочинения

На русском языке 
 Делевский Ю. К вопросу о возможности исторического прогноза. — СПб., 1906.
 Делевский Ю. Исторический материализм в его логической аргументации. — СПб., 1906.
 Делевский Ю. Диалектика и математика. — СПб., 1906
 Делевский Ю. Экономический материализм и история науки. — СПб., 1907.
 Делевский Ю. Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории. — СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1910.
 Суд над азефщиною. — СПб.: Изд-во Гнатовский, 1911 (под пссевдонимом А. Липин).
 Делевский Ю. Молодая Россия. — Берлин: Изд-во В. Сияльский и А. Крейшман, 1922—268 с.
 Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога) / С предисл. А. В. Карташова. — Берлин: Эпоха, 1923. — 158 с.
 Тургеневская библиотека в Париже. Временник Общества друзей русской книги, в 4-х книгах. Под редакцией Ю. Делевского.
 Делевский Ю. Вечно изменяющийся мир: параллелизмы между историей человечества и историей физического мира. — Нью-Йорк: Rausen, 1956.
 Делевский Ю. Социальные антагонизмы и классовая борьба в истории. Серия «Из наследия мировой философской мысли: Социальная философия». М.: Либроком, 2011.

На французском языке (под псевдонимом Jacques Delevsky) 
 «Le Bolchévisme à la lumière des précédents historiques» (1922)
 «La Valeur mathématico-économique de la loi de King» (1923)
 «Antagonismes sociaux et Antagonismes prolétariens» (1924); в переводе на украинском языке (1928).
 «La Vie et l’infinité» (1929)
 «Une formulation mathématique de la loi de la population» (1929)
 «Les Perspectives du bolchevisme»
 "Détails sur le produit «Les Antinomies socialistes et l'évolution du socialisme français» (1930)
 «Les Sources du marxisme» (1930)
 «La Suggestion dans la création scientifique» (1930)
 «L’Enigme de la prémonition» (1931)
 «Nature et histoire» (1933)
 «La Simplicité des lois» (1934)
 «Notes critiques sur les origines et les thèses du matérialisme historique» (1935)
 «La Prevision Historique Dans La Nature» и «Actualites Scientifiques Et Industrielles» (в серии Exposes De La Philosophie Des Sciences VII, 1935)
 «La Prévision dans l’histoire humaine» (1936)
 «L’Histoire des sciences et la philosophie de l’histoire» (1937)
 «Le problème de la dénatalité» (1938)
 «Le Finalisme dans la nature» (1938)
 «Les Tendances dialectiques dans l'évolution de la science» (1938)
 «L'Évolution des sciences et les techniques industrielles» (1939)
 «La Perfection et l’infini: la pensée scientifique et l’idéal social» (1949)
 «La Philosophie des paradoxes mathématiques» (1952).

На идише 
 דער סאָציאַלער אידעאַל און זײַנע װיסנשאַפֿטלעכע יסודות (дэр социалер идеал ун зайнэ висншафтлэхэ йесойдэс — общественный идеал и его научные основания). Нью-Йорк, 1945. — 392 стр.

Литература 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000. Энциклопедический словарь. — М.: РОССПЭН, 2001. — 1224 с., ил. ISBN 5-8243-0240-5

Примечания

Ссылки 
 Юделевский Яков Лазаревич // Биография.ру
 Юделевский Яков Лазаревич // Российская Еврейская Энциклопедия

Революционеры России
Писатели России по алфавиту
Заключённые Петропавловской крепости
Эсеры
Горные инженеры Российской империи
Геологи по алфавиту
Геологи Российской империи
Философы России
Масоны ВВФ
Историки Франции
Публицисты Франции
Философы Франции
Похороненные в Нью-Джерси
Выпускники Виленской 1-й гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Выпускники Парижского университета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США
Авторы Энциклопедического словаря Гранат